Соревнования по волейболу входили в программу всех десяти Спартакиад народов СССР, начиная с первой, проведённой в 1956 году.

В соревнованиях участвовали сборные команды союзных республик, Москвы, Ленинграда; в 1956 — также сборные команды Карельской АССР, в 1979 — женские сборные Кубы, Польши, США, Японии, мужские сборные команды Алжира, Кубы, Польши, Японии, в 1983 — женские сборные команды Болгарии, Венгрии, Кубы, Перу. В 1991 году был проведён турнир только среди мужских команд.

В 1956, 1959, 1963, 1967 годах соревнования имели также статус чемпионата СССР.

В 1986 году к соревнованиям допускались спортсмены в возрасте до 21 года.

Соревнования проводились в два этапа: предварительные и финальные, за исключением 1979, когда турнир проводился в три этапа: предварительный, полуфинальный и финальный.

Призёры

Мужчины 

В 1986 году игры предварительного этапа прошли в Ленинграде, Москве, Риге и Свердловске.

Женщины 

В 1986 году игры предварительного этапа прошли в Одессе, Свердловске, Москве и Алма-Ате.

Участники

Мужчины

Женщины 

В верхней строке таблиц указаны годы проведения Спартакиад. Под ними — места, занятые командами.

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Волейбол на Спартакиадах народов СССР